Алекса́ндр Александрович Семёнович:
 Медведев, Александр Семёнович (1857—1908) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Медведев, Александр Семёнович (1880—1928) — эсер, председатель Приморской областной земской управы в 1917—1921 годах.
  (1899—1977) — удмуртский политический деятель.